Numb puede referirse a:

 NUMB, proteína.
 Numb, canción de U2.
 Numb, canción de Linkin Park
 Numb, película de 2007 dirigida por Harris Goldberg.
 Numb, película de 2015.